Дом со львами может означать:
 Дом со львами, или дом Лобанова-Ростовского — памятник архитектуры в Санкт-Петербурге.
 Дом со львами — памятник архитектуры местного значения в Перми.
 Дом со львами — утраченный памятник архитектуры местного значения в Советске, Калининградская область.
 Дом со львами, или особняк Рекк, — памятник культуры федерального уровня в Москве.

См. также 
 Дом со львом

Львы в искусстве